Анатоль Таубман (; род. 23 декабря 1970, Цюрих, Швейцария) — швейцарский актёр и продюсер, посол доброй воли ЮНИСЕФ.

Биография 
Анатоль Таубман родился 23 декабря 1970 в Цюрихе, Швейцария, в семье с русскими, польскими, словацкими и австрийскими корнями. Трое его дедушек погибли во время Холокоста.

В 1991 он окончил частную гимназию при Айнзидельнском монастыре, после чего переехал в США. В Нью-Йорке он обучался в театральной школе «Circle in the Square», из которой он выпустился в 1994. Дебютировал спустя четыре года, начав сниматься на немецком телевидении.

Международную известность Таубман получил после съёмок в фильме «Квант милосердия» о британском шпионе Джеймсе Бонде — швейцарский актёр сыграл Элвиса, комичного приспешника главного антагониста Доминика Грина.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Швейцарии
Актёры XXI века
Послы доброй воли ЮНИСЕФ